Comitatul Steuben sau Steuben County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii of America:

Steuben County, Indiana
Steuben County, New York